Werbkowice est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Werbkowice, une gmina rurale dans le powiat de Hrubieszów
 Werbkowice, un village et chef-lieu de cette gmina